Bellus oder Belluš ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Belluš (1899–1979), slowakischer Architekt 

Bellus steht für:
 Bellus, ungarischer Name von Beluša, Gemeinde in der Slowakei